Polemon kan syfta på:

 ett släkte ormar, se Polemon (släkte)

Personer:
 Polemon från Aten, grekisk filosof
 Polemon från Ilion, grekisk filosof
 Polemon från Laodikeia, grekisk filosof
 Polemon I, kung av bland annat Bosporanska riket
 Polemon II, kung av bland annat Bosporanska riket